Radków heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Radków (dt. Wünschelburg), Stadt im Powiat Kłodzki der Wojewodschaft Niederschlesien
 Radków (Powiat Włoszczowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Włoszczowski der Wojewodschaft Heiligkreuz
 Radków (Telatyn), Dorf im Powiat Tomaszowski der Wojewodschaft Lublin; siehe Gmina Telatyn